Puttur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Puttūr (ort i Indien, Andhra Pradesh), Chittoor, 
 Puttūr (ort i Indien, Karnataka), Dakshina Kannada, 
 Puttur Taluk, underdistrikt, Karnataka, 

Robotskapade Indienförgreningar